Puberen, het gedrag van jongeren waarmee ze zich afzetten tegen gevestigde waarden
 Puberteit, de periode waarin meisjes en jongens zich tot volwassenen ontwikkelen